Black Diamond - personagem de história de quadrinhos
Black Diamond (Flórida)
Black Diamond (Washington)
Black Diamond (álbum) - da banda portuguesa Buraka Som Sistema
Black Diamond (canção) - da banda Kiss
Black Diamond (trem) - operado pela ferrovia Lehigh Valley Railroad ou LV, dos Estados Unidos da América.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos